Jules Mercier peut désigner :
 Jules Mercier (1835-1923), avocat et homme politique français ;
 Jules Mercier (1819-1868), musicien dijonnais.